Сан Хосе де ла Палма има више значења:

 Сан Хосе де ла Палма (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма, Ел Уараче (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де ла Палма (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику